Sękowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Sękowice, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Sękowice, un village dans la voïvodie d'Opole